Označení USS Hancock neslo v historii amerického námořnictva šest plavidel:
 USS Hancock (1775), škuner sloužící v letech 1775–1776, do roku 1775 působící jako civilní plavidlo Speedwell, v roce 1776 navrácen původním majitelům
 USS Hancock (1776), fregata sloužící v letech 1776–1777, po jejím získání Brity působící jako HMS Iris do roku 1781, kdy ji získalo francouzské námořnictvo, u kterého jako Iris sloužila do roku 1793
 USS Alliance (1778), fregata sloužící v letech 1778–1785, v roce 1778 původně jako USS Hancock
 USS Hancock (AP-3), transportní loď sloužící v letech 1902–1925, původně parník SS Arizona z roku 1879
 USS Ticonderoga (CV-14), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1944–1973, původně v roce 1943 stavěná jako USS Hancock
 USS Hancock (CV-19), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1944–1976